Niemcy:
 Frankfurt-Eschersheim – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Frankfurt-Eschersheim – przystanek kolejowy we Frankfurcie nad Menem